Франсийон:

 Франсийон — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.
 Франсийон, Анри (1946) — гаитянский футболист.